Ardon (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Ardon (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Ardon – miasto w należącej do Rosji Republice Północnej Osetii-Alanii
 Ardon – rzeka w Rosji, dopływ Tereku
 Ardón – gmina w Hiszpanii, w prowincji León, w Kastylii i León